Seznam polkov z zaporedno številko 128.

Seznam 
 Pehotni
 128. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 128. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 128. pehotni polk (ZDA)
 128. strelski polk (ZSSR)
 128. strelski polk (Wehrmacht)
 128. pehotni polk (Wehrmacht)
 128. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 128. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 128. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 128. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 128. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 128. artilerijski polk (Wehrmacht)
 128. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi